Мария Убах Фонт (, род. 14 июня 1973 года, Ла-Масана, Андорра) — андоррская женщина-политик и дипломат. Член партии «Демократы Андорры», лидером которой является Антони Марти. Действующий министр иностранных дел Андорры с 17 июля 2017 года.

Биография 
Родилась 14 июня 1973 года в общине Ла-Масана.

В 1998 году получила степень по экономике Университета Тулуза 2 и степень магистра по международным отношениям и зарубежной деятельности Университета Париж IV Сорбонна. Говорит на каталонском, французском, английском и испанском языках.

С 1998 года работает при министерстве иностранных дел Андорры. Была постоянным представителем Андорры в Совете Европы.

В 2001—2006 гг. занимала должность первого секретаря посольства Андорры в Париже и постоянного представителя Андорры при ЮНЕСКО. В 2006—2011 гг. была директором по международным отношениям в министерстве иностранных дел Андорры. В 2011—2015 гг. была послом Андорры во Франции, Португалии и ЮНЕСКО с резиденцией в Париже. В 2015—2017 гг. была послом Андорры в Европейском Союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Германии с резиденцией в Брюсселе.

17 июля 2017 года получила портфель министра иностранных дел в правительстве во главе с премьер-министром Антони Марти, сформированном по результатам парламентских выборов 1 марта 2015 года. Мария Убах сохранила кресло министра иностранных дел в новом правительстве Андорры во главе с премьер-министром Хавьером Эспотом Саморой, сформированном по результатам парламентских выборов 7 апреля 2019 года.

Министры иностранных дел Андорры